Toyota Allion і аналогічний Toyota Premio — седани, що виробляються в Японії з 2001 року компанією Toyota. Седани за своїми габаритами і об'ємом двигунів в Японії вважаються як компактні автомобілі. Allion прийшов на заміну Toyota Carina.

Обидва автомобілі Premio і Allion з'явилися на ринку одночасно. Premio вище класом, ніж Allion, який має більш спортивний характер. Назва «Allion» заснована на фразі «все-в-одному» (англ. All-in-one). З точки зору класу, Allion і Premio використовуються як альтернатива Toyota Camry.

Посилання 

Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х
Автомобілі Toyota
Седани